Kotzebue – miasto  w USA, w stanie Alaska
 Kotzebue – zatoka Morza Czukockiego, w pobliżu półwyspu Alaska

Osoby:
 August von Kotzebue (1761 – 1819) – niemiecki pisarz
 Otto Kotzebue (1788 – 1846) – rosyjski żeglarz
 Paweł Kotzebue (1801 – 1884) – rosyjski wojskowy

et:Kotzebue